Ви́ктор Аба́ев:
 Абаев, Виктор Борисович (род. 1947) — советский футболист, вратарь.
 Абаев, Виктор Магометович (1935—2007) — советский живописец. Народный художник Кабардино-Балкарии. Заслуженный художник России.